

Саведж — місто, штат Міннесота
 Саведж — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Ніуе